

Geografia 
 Pilo d'Elide, cittadina del Peloponneso situata alla confluenza del Ladone con il Peneo
 Pilo dei Trifilia, cittadina del Peloponneso situata in prossimità della costa nei pressi dell'odierno Kakovatos 
 Pilo di Messenia, cittadina del Peloponneso situata nei pressi dell'odierno Navarino e ora parte del comune di Pylos-Nestoras

Altro 
 Pilo – struttura batterica deputata a diverse funzioni
 Famiglia Pilo – famiglia nobile siciliana
 Rosolino Pilo – patriota italiano